Hans Borgelt ist der Name folgender Personen:

* Hans Borgelt (Journalist) (1914–2000), deutscher Journalist und Autor
 Hans-Henning Borgelt (* 1946), deutscher Regisseur und Drehbuchautor